Death peut désigner :

Musique 
 Death, diminutif de death metal
 Death, groupe de death metal américain, originaire d'Orlando, fondé en 1983
 Death, groupe de protopunk, originaire de Détroit
 , second single du groupe de rock alternatif anglais White Lies
 , ouvrage concernant le groupe Death, distribué par Parishan

Toponymes 
 Death Canyon, canyon situé dans le parc national de Grand Teton, dans l'État américain du Wyoming.

Autres 
 Death, marque de cigarettes vendues par la  au Royaume-Uni, entre 1991 et 1999.
 
Homonymie de titre